Константиновский:

Фамилия 
Фамилия польского, еврейского или реже украинского либо русского происхождения.
Польская, русская или украинская фамилия Константиновский образована от мужского личного имени Константин. Еврейская фамилия образована от названия города Константынув-Лодзинский в Польше (до революции этот город назывался по-русски просто Константинов) или от названия города Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. У части носителей польской ветви фамилии она, возможно, тоже образована от названия одного из этих городов.

 Константиновский, Александр Иосифович (1906—1958) — советский график, театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Константиновский, Арон Хаймович (1922—?) — советский энергетик, специалист в области телемеханики, лауреат Сталинской премии.
 Константиновский, Борис Моисеевич (род. 1943) — российский композитор, дирижёр, педагог.
 Константиновский, Владимир Семёнович (1906—1988) — советский педагог, хореограф и балетмейстер, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Константиновский, Вячеслав Леонидович (род. 1960) — украинский бизнесмен.
 Константиновский, Давид Львович (род. 1937) — российский социолог, писатель-фантаст, сын Л. Д. Константиновского.
 Константиновский, Илья Давыдович (1913—1995) — русский писатель, драматург и переводчик.
 Константиновский, Иосиф Самсонович (1892—1969) — французский художник и скульптор, работавший под псевдонимами Жозеф Констан и Мишель Матвеев.
 Константиновский, Константин Александрович (1920—1970) — советский военный деятель, дрессировщик хищников, цирковой артист.
 Константиновский, Лев Давидович (1907—1978) — советский актёр, режиссёр, сценарист, журналист
 Константиновский, Майлен Аронович (1926—2002) — русский детский писатель и драматург, популяризатор науки, автор популярной детской радиопередачи «КОАПП»
 Константиновский, Матвей Александрович (1791—1857) — православный священник, проповедник, миссионер.

Другое 
 Константиновский — посёлок в Романовском районе Саратовской области
 Константиновский — посёлок городского типа в Ярославской области
 Константиновский — бывший посёлок. С 1956 года черте города Домодедово
 Константиновский (в народе Костюшка) — исчезнувший участок в Зиминском районе Иркутской области
 Константиновский дворец
 Константиновский проспект
 Константиновский форт — военный форт в Севастополе
 Константиновский — мыс в Севастополе
 Константиновский — мыс в Сочи
 Константиновский — мыс на берегу Печорской губы Баренцева моря, где находится гидрометеорологическая станция Мыс Константиновский

См. также 
 
 
 
 
 
 
 Константиновск